Oriente bezeichnet:
 die ehemalige Provinz Oriente im Osten Kubas.
 den östlichen Teil von Ecuador.
 einen Bahnhof in Lissabon, siehe Bahnhof Lissabon-Oriente
 eine Comarca in Asturien, siehe Oriente (Comarca)
 ein deutsches Plattenlabel, siehe Oriente Musik
 Oriente (São Paulo), Gemeinde in Brasilien
 Oriente (Buenos Aires), Ort in Argentinien
 Oriente (Boyacá), Provinz im kolumbianischen Departamento Boyacá
 Oriente (Cundinamarca), Provinz im kolumbianischen Departamento Cundinamarca
 Oriente (1754), spanisches Linienschiff

Oriente ist der Familienname folgender Personen:
 Fernão Álvares do Oriente, portugiesischer Soldat und Schriftsteller

Weiteres:
Café de Oriente, Madrid
Siehe auch:
Orient (Begriffsklärung)